Mirach est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 Beta Andromedae, également appelée Merach, et al Mizar ;
 ε Bootis.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire